Chapoulie est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Jean-Marc Chapoulie (1967-), cinéaste et vidéaste français ;
 Jean-Michel Chapoulie (1941-), sociologue français de l'éducation.

Architecture 
 Château de la Chapoulie, château médiéval de la commune de Peyrignac dans le département français de la Dordogne.

Patronyme français